Currier peut faire référence à :

Patronyme 
 Bob Currier (1949-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Frank Currier (1857-1928), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Joseph Currier (1820-1884), député fédéral et homme d’affaires canadien ;
 Lyman Currier (1994-), skieur acrobatique américain spécialiste du half-pipe et du slopestyle ;
 Richard C. Currier (1892-1984), monteur de cinéma américain; 
 Terrence Currier (1934-), acteur américain ;

Autres 
 Currier and Ives, atelier de gravure américain ;
 Currier Museum of Art, musée dans le New Hampshire aux États-Unis.

Homonymie de patronyme